Crna udovica može značiti
Crna udovica - pauk
Crna udovica (Natalia Romanova) - izmišljeni lik u stripovima koje izdaje Marvel Comics
Crna udovica (Yelena Belova) - izmišljeni lik u stripovima koje izdaje Marvel Comics
Crna udovica - film iz 2021.
Crna udovica (sastav) - glazbeni sastavi iz Dubrovnika